Tarter ist der Familienname folgender Personen:

 Dante Frasnelli Tarter (1925–2020), italienischer Ordensgeistlicher, Prälat von Huari
 Jill Cornell Tarter (* 1944), US-amerikanische Astronomin und derzeitige Direktorin am SETI-Forschungszentrum

Siehe auch:
 Tartar